Чинук може бити:

Чинук, индијанско племе и њихов језик.
Чинук (риба), врста лососа (лат. -{Oncorhynchus tshawytscha}-) са пацифичке обале Сјеверне Америке.
Чинук (пас), врста пса.
Чинук (ветар), вјетар који дува на сјеверозападу и западу Сјеверне Америке.
Чинук (Монтана), мјесто у Монтани (САД).
Чинук (Вашингтон), мјесто у Вашингтону, (САД).
CH–47 Чинук, врста хеликоптера.
Бердмен Чинук, врста ултралаког авиона.